hrabstwo Lauderdale (ang. Lauderdale County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Lauderdale (ang. Lauderdale County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Lauderdale (ang. Lauderdale County) w USA, w stanie Tennessee